Neotherapsida — позатаксономічна група прогресивних синапсид (Synapsida), серед представників якої були і пращури сучасних ссавців.

Класифікація 
 Neotherapsida
 Підряд †Anomodontia *
 Надродина †Venyukoviamorpha
 Родина †Otsheridae
 Родина †Venyukoviidae
 Інфаряд †Dromasauria
 Родина †Galeopidae
 Інфаряд †Dicynodonta
 Родина †Endothiodontidae
 Родина †Eodicynodontidae
 Родина †Kingoriidae
 (Клада) †Diictodontia
 Надродина †Emydopoidea
 Родина †Cistecephalidae
 Родина †Emydopidae
 Надродина †Robertoidea
 Родина †Diictodontidae
 Родина †Robertiidae
 (Клада) †Pristerodontia
 Родина †Aulacocephalodontidae
 Родина †Dicynodontidae
 Родина †Kannemeyeriidae
 Родина †Lystrosauridae
 Родина †Oudenodontidae
 Родина †Pristerodontidae
 Родина †Shanisiodontidae
 Родина †Stahleckeriidae
 Theriodontia *
 Підряд †Gorgonopsia
 Родина †Gorgonopsidae
 Eutheriodontia
 Підряд †Therocephalia
 Родина †Lycosuchidae
 (Клада) †Scylacosauria
 Родина †Scylacosauridae
 Інфаряд †Eutherocephalia
 Родина †Hofmeyriidae
 Родина †Moschorhinidae
 Родина †Whaitsiidae
 Надродина Bauriodea
 Родина †Bauriidae
 Родина †Ericiolacteridae
 Родина †Ictidosuchidae
 Родина †Ictidosuchopsidae
 Родина †Lycideopsidae
 Підряд Cynodontia *
 Родина †Dviniidae
 Родина †Procynosuchidae
 (Клада) Epicynodontia
 Родина †Galesauridae
 Родина †Thrinaxodontidae
 Інфаряд Eucynodontia
 (Клада) †Cygnognathia
 Родина †Cynognathidae
 Родина †Diademodontidae
 Родина †Traversodontidae
 Родина †Trirachodontidae
 Родина †Tritylodontidae
 (Клада) Probainognathia
 Родина †Chinquodontidae
 Родина †Probainognathidae
 (Клада) †Ictidosauria
 Родина †Tritheledontidae
 (Клада) Mammaliaformes

Примітки 

Терапсиди